Miejscowości w Portoryko:
 Caguas – miejscowość w gminie Caguas
Gminy w Portoryko:
 gmina Caguas (ang. Caguas Municipio) w Portoryko